ALG steht für:
 Abfalllager Gorleben
 Algerien, als Länderkürzel des IOC
 Flughafen Algier (auch Flughafen Houari Boumedienne) (IATA-Code)
 Anti-Lymphozyten-Globulin
 Application Layer Gateway, Sicherheitskomponente in einem Computernetzwerk
 Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten, Dachverband deutscher Literarischer Gesellschaften sowie Literaturmuseen
 Archiv für Literaturgeschichte, Zeitschrift
 Atlas Losing Grip, schwedische Band
 Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
 Arbeitslosengeld (Deutschland)
Alternative – die Grünen Zug, links-grüne Partei im schweizerischen Kanton Zug

alg steht für:
 Algonkin-Sprachen (ISO-639-2-Code)

ALG